Österlövsta kan syfta på:

 Österlövsta socken – socken i Uppland
 Österlövsta landskommun – tidigare en kommun i Uppsala län 1863–1973
 Österlövsta församling – en tidigare  församling i Uppsala stift –2006
 Österlövsta kyrka –  en kyrkobyggnad i Hållnäs-Österlövsta församling
 Österlövsta distrikt – ett distrikt i Tierps kommun och Uppsala län 2016–
 Österlövsta (småort) – en tidigare småort och kyrkby –2000